Томас де Бошан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Томас де Бошан, 11-й граф Уорик (1313—1369) — 11-й граф Уорик с 1315, английский военачальник во время Столетней войны, маршал Англии.
 Томас де Бошан, 12-й граф Уорик (ум. 1401) — 12-й граф Уорик с 1369 года, английский аристократ и военачальник, рыцарь ордена Подвязки.